Loomba ist der Familienname folgender Personen:

 Ania Loomba, indische Literaturwissenschaftlerin
 Raj Loomba, Baron Loomba (* 1943), britischer Gründer und CEO der Rinku Group und liberaldemokratisches Mitglied des House of Lords